Ел Абуело има више значења:

 Ел Абуело, Ел Боске (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Абуело (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Абуело, Родолфо Виљареал (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Абуело (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Абуело, Сан Хосе и Сан Патрисио (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Абуело (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Абуело (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Абуело (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Абуело (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Абуело (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Абуело (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абуело (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абуело, Сантандерино (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику